Вороновка — село в Базарносызганском районе  Ульяновской области России. Входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 27 километрах к югу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 144 километра.
 Уличная сеть
Село разделено на пять улиц: Березнявка, Васина, Загибуловка, Карауловка, Мазановка.
 Часовой пояс

Название 
Свое название село получило из-за многочисленных нападений и грабежей разбойников (воров). Название настолько укоренилось в губернии, что даже помещики, впоследствии проживающие в уже мирном селе, так и не сумели его переименовать. В память о лихой вольной жизни до сих пор остались названия улиц: Карауловка — от слова «караулить», а также, возможно, названа в честь купца Алексея Караулова, на чьи деньги построена церковь, Березнявка — от бывшего здесь прежде березняка, Загибуловка — место, где проходили ограбления и иногда убийства, а также сворачивала в сторону, Мазановка — от мазанки из глины и, самая длинная улица села, носит название Долгого порядка.

Есть и вторая версия названия села.

Село Вороновка принадлежало графине Воронцовой, которая жила в Петербурге, имела небольшой завод на станции Инза, а вблизи поместья — суконную фабрику. Суконная фабрика действительно здесь была. И село, видимо, сначала имело название Воронцовка (по фамилии графов Воронцовых), но с течением времени название Воронцовка было изменено на Вороновку, так как местное население придерживается именно этого названия.

История 
Село Вороновка, возникло, предположительно, около 500 лет назад. По-другим сведениям, село Вороновка образовано в XVII веке как охранная слобода на тракте, проходящем между Карсуном и Кузнецком.

До 1917 года село относилось к Городищенскому уезду Пензенской губернии. Через село проходил почтовый тракт из Городищ в Симбирск, а также здесь был тракт и постоялый двор, где отдыхали купцы из Базарного Сызгана и Карсуна, которые следовали за товарами в Кузнецк.

Храмов в Вороновке было два. Один был построен в честь Святой Великомученицы Варвары (остался только фундамент). Второй каменный храм — был построен в 1817 году в честь Тихвинской иконы Божией Матери, который имел три престола: главный — в честь иконы Тихвинской Богородицы, в одном пределе — в честь Ивана Богослова и в другом — в честь Святителя Тихона, епископа Амафунтского, архитектор М. П. Коринфский. Храм сохранился до сих пор. Церковь была закрыта в 1933 году. В настоящее время не действует.

К 1864 году в селе было 82 двора, 2 православные церкви, суконная фабрика.

В 1929 году село Вороновка вошло в состав Вороновского с/с Кузнецкого района Средне-Волжского края.

В 1935—1956 годах село входило в Базарносызганский район, в 1956 по 1989 гг. — в Инзенском районе, с 1989 года — опять в Базарносызганском районе.

С 2005 года село входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

Население 

Население села: в 1929 году — 911 человек, в 1996 году — 181 человек.

Известные уроженцы 
 Васин Василий Иванович (1923—1949) — Герой Советского Союза, командир роты 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.
 В Вороновке родился старец Леонтий (Л. Шестаков) (1828—1901).
 В Вороновке родился талантливый писатель Сергей Николаевич Миловский (Елеонский) (18.09.1861—?), в рассказе-притче «Хрустальное яблоко», описал жизнь в селе.
 Вороновка — родина местной поэтессы Глуховой Галины Николаевны.

Инфраструктура 
 Достопримечательности

 Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери (православный приходской трёхпрестольный храм), архитектор М. П. Коринфский, 1817 г. — Объект культурного наследия (памятник истории и культуры), поставлен на государственную охрану Решением исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 как памятник архитектуры регионального значения.
 Недалеко от церкви находится, считающийся Святым, источник, впадающий практически в исток реки Инзы.

Примечания

Литература 
 
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района